— японская актриса и сэйю.

Биография 
Работает в агентстве Atomic Monkey. На одиннадцатой церемонии Seiyu Awards 2017 года была награждена как лучшая актриса второго плана. 

Также Мэгуми Хан является дочерью известной сэйю Кэйко Хан.

Работы

Аниме-сериалы 
2011
 Digimon Xros Wars: The Young Hunters Who Leapt Through Time — Айру Судзаки
 Hunter × Hunter (2011) — Гон Фрикс
2012
 Chō Soku Henkei Gyrozetter — Сэй Нанацу
 Chōyaku Hyakunin isshu: Uta Koi — Аривара но Нарихира
 Yu-Gi-Oh! Zexal II — Рио Камисиро
2013
 Chihayafuru 2 — Сумирэ Ханано
 Jewelpet Happiness — Тиари Цукикагэ
 Mushibugyō — Куроагэха
 My Little Pony: Friendship is Magic — Чирили
 Yuyushiki — Кэй Окано
 Hakkenden — Норо
 Fantasista Doll — Миина Рурукава
 Happiness Charge Precure! — Химэ Сираюки / Кюа Принцесс
2014
 Barakamon — Акихико Араи
 Black Bullet — Каё Сэндзю
 Zankyou no Terror — Пятая
2015
 Ore Monogatari!! — Ринко Ямато
2016
 Koe no Katachi — Мики Каваи
 Kono Sekai no Katasumi ni — Суми Урано
 Sousei no Onmyouji — Бэнио Адасино
2017
 Gamers! — Кэйта Амано
 Little Witch Academia — Акко
2018
 Steins;Gate 0 — Сиина Кагари

Анимационные фильмы 
 Hunter × Hunter: Phantom Rouge — Гон Фрикс
 Hunter × Hunter: The Last Mission — Гон Фрикс
 Little Witch Academia — Акко Кагари
 The Garden of Words — Сато
 Toaru Majutsu no Index: Endyumion no Kiseki — Мэллибет Блэкбол

Игры 
 Steins;Gate 0 — Сиина Кагари
 Digimon Adventure — Такэру Такаиси
 The Last of Us — Элли
 Gyakuten Saiban 5 — Кидзуки Коконэ/Афина Сайкс
 Guilty Gear Xrd — Рамлетал Валентайн
 Final Fantasy XV — Ирис Амицития

Дубляж 
 Телекинез — Кэрри Уайт
 Впусти меня — Эбби

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Atomic Monkey